Степановский сельский совет () — входит в состав
Великобагачанского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Степановка.

История 
 1993 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Степановка 
 с. Стефановщина

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Саи

Примечания